CMB kan syfta på:

 CMB –  en elektromagnetisk strålning Cosmic Microwave Background, se kosmisk bakgrundsstrålning
Sällskapet CMB – en kör
Trio CMB – en svensk musikalisk grupp